Partit Social Cristià (alemany Christlich-Soziale Partei) és un partit polític de la Comunitat Germanòfona de Bèlgica, equivalent al Mouvement Réformateur i al Christen-Democratisch en Vlaams (CD&V). El seu president és Mathieu Grosch.

A les eleccions regionals belgues de 2004 fou el partit més votat a la Comunitat Germànica de Bèlgica, un diputat al Parlament való i també va obtenir un eurodiputat a les eleccions europees de 2004. El 2006 va obtenir dos membres al Consell Provincial de Lieja. A les altres eleccions es presenta dins les llistes del Centre Demòcrata Humanista.

Partits polítics de Bèlgica
Partits polítics democristians d'Europa